Biskupice – przysiółek  wsi Stobno w Polsce, położony w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wołów.

Przysiółek wchodzi w skład sołectwa Stobno.

W latach 1975–1998 przysiółek należał administracyjnie do województwa wrocławskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 

Stobno (województwo dolnośląskie)